Le Cycle de l'invisible comprend huit romans écrits par Éric-Emmanuel Schmitt : Milarepa, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Oscar et la Dame rose, L'Enfant de Noé, Le Sumo qui ne pouvait pas grossir, Les Dix Enfants que madame Ming n'a jamais eus, Madame Pylinska et le Secret de Chopin (2018) et Félix et la Source invisible (2019). C'est un cycle de huit récits, indépendants les uns des autres, qui traite principalement des spiritualités. En 2018, il s'était déjà vendu à plus de  d'exemplaires dans le monde.

Œuvres comprises dans le « Cycle de l'invisible » 
 1997 : Milarepa
 2001 : Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran
 2002 : Oscar et la Dame rose
 2004 : L'Enfant de Noé
 2009 : Le Sumo qui ne pouvait pas grossir
 2012 : Les Dix Enfants que madame Ming n'a jamais eus
 2018 : Madame Pylinska et le Secret de Chopin
 2019 : Félix et la Source invisible

Milarepa 

Chaque nuit, Simon rêve d'un moine tibétain qui haïssait son neveu. Pour arrêter ce phénomène, il doit raconter leur histoire.

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran 

Paris, rue Bleue, dans les années 1960.
Moïse, jeune juif de onze ans, supporte mal de vivre seul avec son père et le souvenir incessant d'un frère parfait. 
Monsieur Ibrahim, le vieux sage, l'« Arabe de la rue », tient une épicerie et observe le monde de son tabouret.
Un jour, ces deux destins s'entremêlent, et de fil en aiguille la vie devient plus facile.

Oscar et la Dame rose 

Oscar a dix ans. Sa santé se détériore. Avec courage et humour, il assume la mauvaise pente que prend sa maladie, mais il ne parvient plus à avoir un échange vrai avec les adultes. Seule Mamie Rose, la plus âgée des dames roses qui viennent visiter les enfants malades, reste elle-même avec Oscar : franche, cocasse, surprenante, impertinente. Un amour fort et pudique se tisse entre eux. C'est l'expérience de tout ce parcours humain que Oscar va nous faire partager, dans les lettres qu'il adresse à Dieu et que Mamie Rose nous restitue lorsque Oscar n'est plus, recréant pour nous, devant nous tous les personnages de son monde d'enfant, avec humour et poésie.

L'Enfant de Noé 

En 1942 en Belgique, Joseph, 7 ans, est le fils unique d'une famille juive menacée de déportation. Pour sa protection, il est confié au père Pons, petit curé de campagne, un « juste » qui, avec l'aide de villageois, sauve des enfants en cachant leur identité. Avec lui et le jeune Rudy, le petit Joseph va découvrir l'amitié, mais aussi et surtout la valeur d'une culture à transmettre. Car le père Pons ne se contente pas de sauver des vies ; tel Noé, il essaie aussi de préserver leur diversité, en collectant des objets appartenant à une culture menacée de destruction.

Le Sumo qui ne pouvait pas grossir 

Jun, adolescent errant dans les rues de Tokyo, n'a aucune estime de lui-même et fait une « allergie universelle » à lui, à la société, et au monde entier. Un maître sumo va, en l'engageant, l'aider à reprendre confiance en lui. Mais Jun ne sait pas que maître Shômintsu est son oncle, et que malgré ses difficultés physiques, il va tout faire pour aider Jun à se hisser au sommet. Eric E. S. nous propose un roman empreint d'optimisme et d'humour.

Les Dix Enfants que madame Ming n'a jamais eus 

Un homme d’affaires français fait couramment des voyages en Chine. Pendant ses tractations il rencontre Madame Ming responsable des toilettes de l’hôtel où il loge. Et elle lui explique qu’elle a dix enfants ; malgré la politique de l’enfant unique.

Madame Pylinska et le Secret de Chopin 

Le jour de ses neuf ans, bouleversé en entendant sa tante jouer du Chopin, Éric-Emmanuel décide d’apprendre le piano. Interpréter Bach, Mozart, Debussy lui pose peu de problèmes, mais Chopin lui demeure inaccessible : il fait des notes mais ne retrouve pas la lumière, l’onctuosité, la palpitation affective de cet univers musical.

Félix et la Source invisible 

Félix, 12 ans vit un cauchemar. Sa mère Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café à Belleville est entrée dans une dépression profonde. Ce récit explore les différentes facettes de l'animisme.

Notes et références 

Cycle littéraire
Œuvre d'Éric-Emmanuel Schmitt